— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сэтагая, Токио. Станция расположена в 11,6 километра от конечной станции линии Одавара - . Скорые поезда останавливаются на станции и она часто используется пассажирами для пересадки с местных на скорые поезда.

История
Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года. С 1996-го по 2004-й года была полностью перестроена, были проложены 2 дополнительных пути. В 2006-м году в здании станции открылся 4-этажный торгово-развлекательный комплекс «Seijo Corty». Название станции связано с находящимся по близости университетом Сэйдзё. К северу от станции располагается престижный жилой район, в котором находятся дома нескольких знаменитостей. В 15-ти минутах ходьбы от станции располагается общежитие для иностранных студентов обучающихся в японских ВУЗах Сосигая Рюгакусэй Кайкан (祖師谷留学生会館).

Планировка станции
2 платформы островного типа и 4 пути расположены на подземном уровне, в то время как все входы и турникеты на наземном уровне. Наземное здание станции вмещает в себя торгово развлекательный комплекс «Seijo Corty».

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции 
Seijo Corty